Буржинский — русская и польская фамилия. 

Известные носители:

 Буржинский, Иван Васильевич — Георгиевский кавалер; подполковник; 10 июня 1915.
 Буржинский, Павел Васильевич — русский фармаколог, выпускник Царскосельской гимназии 1878 года.
 Буржинский, Станислав-Антон — польский государственный деятель XVIII века.
 Буржинский, Станислав Эдуардович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 21 ноября 1915 или 25 июня 1916 .

Примечания